«The Stereotypes» — продюсерская команда, созданная в 2003 году, куда входят Джонатан Йеп, Рэй Ромулс, Джереми Ривс и Рэй Чарльз Маккалоу. В июне 2010 года журналом Billboard они были включены в топ-10 списка авторов песен и продюсеров, на которых стоит обратить внимание.

«The Stereotypes» участвовали в создании множества песен, включая платиновый сингл Джастина Бибера «Somebody to Love», «Please Me» Карди Би и Бруно Марса, «Tomboy» Дестени Роджерса, сингл Ne-Yo «Year of the Gentleman», «Good Love» Мэри Джей Блайдж, «Beg for It» Криса Брауна, «Deliver» Fifth Harmony, «Better» Lil Yachty, «Mo Bounce» Игги Азалии и «Bad Boy» Red Velvet.

В 2018 году они выиграли две премии «Грэмми», «Песню года» и «Лучшую R&B-песню», за хит «That’s What I Like», который имеет семь платиновых сертификаций в США, а также является покорителем вершины чарта Billboard Hot 100.

Продюсерская деятельность

Синглы

Награды и номинации

Grammy Awards 

|-
| rowspan="2"| 2009
| rowspan="2"| Year of the Gentleman
| Album of the Year
| 
|-
| | Best Contemporary R&B Album
| 
|-
| rowspan="3"| 2011
| The Love & War Masterpeace
| Best R&B Album
| 
|-
| Back to Me
| Best R&B Album
| 
|-
| My World 2.0
| Best Pop Vocal Album
| 
|-
| 2012
| F.A.M.E.
| Best R&B Album
| 
|-
| rowspan="3"| 2018
| rowspan="1"| The Stereotypes
| Producer of the Year, Non-Classical
| 
|-
|rowspan="2"| «That’s What I Like» (Bruno Mars)
|Best R&B Song
| 
|-
|Song of the Year
| 
|}

Korean Music Awards 

|-
| 2018
| «Bad Boy» (Red Velvet song)
| Best Pop Song
| 
|-

Примечания

Ссылки 

Музыкальные продюсеры США